Дунин (Дунина) — фамилия.

Известные носители 
 Дунин, Антон Валерьевич (1984) — российский тяжелоатлет.
 
 Дунин, Михаил Семёнович (1901—1993) — российский учёный-фитопатолог, академик ВАСХНИЛ.

Двойные фамилии 

 Дунин-Горкавич, Александр Александрович (1854—1927) — исследователь Севера Западной Сибири, лесничий, краевед.
 Дунин-Марцинкевич, Викентий Иванович (1808—1884) — белорусский писатель и драматург, классик белорусской литературы.
 Дунин-Слепец, Иосиф Константинович (1873—1917) — полковник, герой русско-японской войны. Дед патриарха Алексия II.

См. также 
 Дунины — о дворянских родах

Литература